Агура може да се отнася за:

 Личности
 Ана Агура – майката на революционера Димитър Стефанов
 Атанас Агура (1926 - 2008) - архитект, проектирал градината на НДК, почетен гражданин на София
 Георги Агура (1853 – 1915) – български офицер
 Димитър Агура (1849 – 1911) – български историк, ректор на Софийския университет
 Димитър Агура (1966) – генерален директор на „Рали България“

 Други
 Агура – река в Хостински район на гр. Сочи, Краснодарски край, Русия
 Агура Хилс – град в окръг Лос Анджелис, Калифорния, САЩ

Български фамилни имена